«9 октября» () — эквадорский футбольный клуб из города Гуаякиль. В 2022 году выступает в Серии A Эквадора, элитном дивизионе страны.

История 
Клуб был основан 18 апреля 1926 года. Название клуба было дано в честь даты, когда провинция Гуаяс с центром в Гуаякиле объявил о своей независимости от Испании (9 октября).

В годы своей любительской бытности футбольная команда дважды становилась чемпионом провинции Гуаяс в 1940 и 1946 годах. Команда стала профессиональной в 1962 году и в том же году приняла участие в национальном чемпионате. В следующем году клуб занял второе место в профессиональном турнире своей провинции.

В 1965 году клуб занял второе место в национальном первенстве, что позволило ему принять участие в Кубке Либертадорес. В 1983 и 1984 годах клуб выигрывал серебряные награды национального первенства, это время стало наиболее успешным за всю историю клуба. Позже команда опустилась в системе футбольных лиг Эквадора на третий уровень футбола, в Сегунду.

Команда пробыла в Сегунде в общей сложности 22 года, но после 2-го места в турнире Серии B 1994 года клуб на один год вернулся в высший дивизион.

В 2020 году клуб выиграл Серию B и официально вернулся в высший дивизион чемпионата Эквадора после 25 лет отсутствия.

Выступление в лигах по годам

Титулы и достижения 
 Второй призёр чемпионата Эквадора (3): 1965, 1983, 1984

Известные игроки 
 Асенсио, Николас
 Гуальяноне, Омеро
 Жаирзиньо
 Сильва, Хуан
 Стефенс, Альфредо

Примечания 

Футбольные клубы Эквадора
Спорт в Гуаякиле